A Mennyország kapuja
 A mennyország kapuja (1909), André Gide regénye
 A mennyország kapuja (1980), Michael Cimino filmje
 A mennyország kapuja, 1997-ig fennálló vallási közösség
 A mennyország kapuja (1999), Olasz Ferenc filmje
 A mennyország kapuja (2003), Gordan Mihić filmje
 A Mennyország kapuja: Az igazi történet (2007), Len Schneiderman dokumentumfilmje

Mennyország kapuja
 Mennyország kapuja (1998), R. Törley Mária szobra